Augusto III de Polonia (Dresde, 7 de octubre de 1696- ibidem, 5 de octubre de 1763) fue elector de Sajonia (con el nombre de Federico Augusto II) y rey de Polonia entre 1733 y 1763.

Biografía

Augusto III era hijo del rey Augusto II de Polonia y de la margravina Cristiana Eberardina de Brandeburgo-Bayreuth, y nació apenas un año después que su padre fuera proclamado rey de Polonia-Lituania.

Su padre, Augusto II, intentó presionar a la szlachta polaca tras la Gran Guerra del Norte para que su hijo fuera elegido rey de Polonia-Lituania a su muerte, pero no logró tal cometido pues el Sejm de los aristócratas eligió monarca a Estanislao I Leszczynski en 1733, lo cual provocó la guerra de sucesión polaca (1733-1736), en la cual el joven Augusto de Sajonia debió solicitar ayuda militar de Sajonia y del Imperio ruso para su causa, aumentando con ello la influencia rusa sobre la República de las Dos Naciones. 

Tras una breve campaña militar las tropas rusas y de Sajonia entraron en Polonia y expulsaron a los partidarios de Estanislao I, de modo que en junio de 1736, Augusto III quedó reconocido oficialmente como rey. 

Augusto III conservó su título de elector de Sajonia al igual que su padre, pero mostró muy poco interés por las funciones gubernamentales, tanto en Sajonia como en Polonia-Lituania; de hecho, Augusto III delegó sus responsabilidades en ambos dominios a su ministro sajón Heinrich von Brühl, considerado un funcionario serio y leal, pero incompetente para las graves responsabilidades que se le encargaron. En Sajonia, el elector Augusto promovió activamente Dresde como centro cultural y artístico fundando la Gemäldegalerie Alte Meister, mientras abandonaba los asuntos políticos a Von Brühl. 

Las preocupaciones fundamentales de Augusto III fueron la cacería y las bellas artes, pasando el tiempo financiando pintores y músicos, mientras su desinterés por los asuntos polacos llegó al extremo de que sólo vivió en Polonia tres años de su tres décadas de reinado. Durante este período, las poderosas familias szlachta de los Potocki y los Czartoryski fueron los verdaderos gobernantes de Polonia-Lituania, aunque estos aristócratas paralizaron la administración polaca con sus conflictos y disputas, impidiendo inclusive el funcionamiento del Sejm (parlamento polaco) y deteniendo así la toma de decisiones políticas a todo nivel, lo cual precipitó en pocas décadas la decadencia del reino polaco-lituano.

En 1756, Augusto III apoyó a Austria como aliada de Sajonia en la guerra de los Siete Años, lo cual mostró ser una decisión arriesgada, mientras Polonia-Lituania se mantenía neutral por acuerdo de la szlachta. Durante la guerra, Sajonia fue invadida por el mucho más poderoso Reino de Prusia y sufrió graves pérdidas materiales, mientras que Polonia-Lituania debió aceptar el rol de territorio de tránsito para las tropas del Imperio ruso que marcharon contra los prusianos, demostrando la progresiva pérdida de independencia del reino polaco-lituano. 

Augusto III murió en Dresde, capital de Sajonia, muy poco después de acabada la contienda contra Prusia, en octubre de 1763.

Matrimonio y descendencia
Casado con María Josefa de Austria, hija del emperador José I del Sacro Imperio Romano Germánico. El matrimonio tuvo catorce hijos:

 Federico Augusto (1720-1721).
 José (1721-1728).
 Federico Cristián (1722-1763), elector de Sajonia.
 María Amalia (1724-1760), casada con el rey Carlos III de España. Madre del rey Carlos IV de España.
 María Margarita (1727-1734).
 María Ana Sofía (1728-1797), casada con el elector Maximiliano III José de Baviera.
 Francisco Javier (1730-1806), regente de Sajonia.
 María Josefa (1731-1767), casada con Luis, delfín de Francia, hijo del rey Luis XV de Francia. Fue la madre de los reyes Luis XVI de Francia, Luis XVIII de Francia y Carlos X de Francia.
 Carlos Cristián (1733-1796), conde de Curlandia.
 María Cristina (1735-1782), abadesa gobernante de Remiremont.
 María Isabel (1736-1818), permaneció soltera.
 Alberto Casimiro Augusto (1738-1822), casado con María Cristina de Habsburgo-Lorena.
 Clemente Venceslao (1739-1812), elector y arzobispo de Tréveris. 
 María Cunigunda Dorotea (1740-1826), abadesa gobernante de Thorn y Essen.

Antepasados

Referencias

Bibliografía 
 Digitalisat Dresdner Geschichtsverein Der stille König – August III. zwischen Kunst und Politik Dresde, 1996 ISBN=3-910055-35-4 
 Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 5, Duncker & Humblot, Berlín 1961, ISBN 3-428-00186-9, S. 573 f

Enlaces externos 

Nobles de Alemania del siglo XVIII
Electores de Sajonia
Reyes de Polonia y Grandes duques de Lituania del siglo XVIII
Grandes maestres de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden de San Andrés
Historia de Polonia (1569-1795)
Casa de Wettin
Nacidos en Dresde
Vicarios imperiales
Distinguidos con el Estoque y Capelo benditos
Conversos al catolicismo desde el luteranismo
Católicos de Polonia